

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 6 podstawowych
 Wielopole – część miasta Rybnik
 Wielopole – część miasta Tarnobrzeg
 Wielopole – część miasta Zagórz
 Wielopole – osada wsi Sieniawa w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów
 Wielopole – osada w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów 
 Wielopole – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów 
 Wielopole – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Olesno
 Wielopole – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec 
 Wielopole – część wsi Klimontów w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Wielopole – część wsi Opatkowice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Wielopole – część wsi Przebieczany w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Wielopole – przysiółek wsi Popielów w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Popielów
 Wielopole – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Tuliszków 
 Wielopole – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Boleszkowice

Miejscowości poza granicami Polski 
 Wielopole – wieś gminna w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek w Czechach
 Veľopolie – wieś na Słowacji w Kraju preszowskim

Inne 
 Wielopole – jurydyka Warszawy
 Wielopole – ulica w Krakowie
 Wielopole, Wielopole – dramat Tadeusza Kantora

Zobacz też 
 gmina Wielopole
 dekanat Wielopole Skrzyńskie
 gmina Wielopole Skrzyńskie
 Wielopole Skrzyńskie